Gord Wellington Fraser (né le  à Pembroke, dans la province de l'Ontario au Canada - mort le ) est un joueur professionnel canadien de hockey sur glace.

Carrière de joueur

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|1921-1922 || Metropolitans de Seattle || PCHA ||24 ||5 ||2 ||7 ||35 ||- ||- ||- ||- ||-
|- 
|1922-1923 || Metropolitans de Seattle || PCHA ||28 ||4 ||4 ||8 ||37 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1923-1924 || Metropolitans de Seattle || PCHA ||30 ||14 ||5 ||19 ||64 ||- ||- ||- ||- ||-
|- 
|1924-1925 || Cougars de Victoria || WCHL ||28 ||9 ||3 ||12 ||64 ||- ||- ||- ||- ||-
|- 
|1925-1926 || Cougars de Victoria || WCHL ||7 ||1 ||0 ||1 ||12 ||- ||- ||- ||- ||-
|- 
|1926-1927 || Blackhawks de Chicago || LNH ||44 ||14 ||6 ||20 ||89 ||2 ||1 ||0 ||1 ||6
|- 
|1927-1928 || Blackhawks de Chicago || LNH ||11 ||1 ||1 ||2 ||10 ||- ||- ||- ||- ||-
|- bgc
|1927-1928 || Cougars de Détroit || LNH ||30 ||3 ||1 ||4 ||50 ||- ||- ||- ||- ||-
|- 
|1928-1929 || Olympics de Détroit || Can-Pro ||n/d ||13 ||6 ||19 ||77 ||- ||- ||- ||- ||-
|- 
|1928-1929 || Cougars de Détroit || LNH ||13 ||0 ||0 ||0 ||12 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1929-1930 || Reds de Providence || Can-Am ||7 ||5 ||1 ||6 ||34 ||- ||- ||- ||- ||-
|- 
|1929-1930 || Canadiens de Montréal || LNH ||10 ||0 ||0 ||0 ||4 ||- ||- ||- ||- ||-
|- 
|1929-1930 || Pirates de Pittsburgh || LNH ||30 ||6 ||4 ||10 ||37 ||- ||- ||- ||- ||-
|- 
|1930-1931 || Quakers de Philadelphie || LNH ||7 ||0 ||0 ||0 ||22 ||- ||- ||- ||- ||-
|- 
|1930-1931 || Yellowjackets de Pittsburgh || LIH ||38 ||7 ||3 ||10 ||75 ||- ||- ||- ||- ||-
|- 
|1931-1932 || Yellowjackets de Pittsburgh || LIH ||n/d ||10 ||15 ||25 ||90 ||- ||- ||- ||- ||-
|- 
|1932-1933 || Tecumsehs de London || LIH ||n/d ||3 ||8 ||11 ||60 ||- ||- ||- ||- ||-
|- 
|1933-1934 || Seahawks de Seattle || NWHL ||27 ||11 ||8 ||19 ||48 ||- ||- ||- ||- ||-
|- 
|1933-1934 || Tecumsehs de London || LIH ||0 ||0 ||0 ||0 ||4 ||- ||- ||- ||- ||-
|- 
|1934-1935 || Buckaroos de Portland || NWHL ||32 ||10 ||7 ||17 ||66 ||- ||- ||- ||- ||-
|- 
|1935-1936 || Shamrocks de Pittsburgh || LIH ||n/d ||4 ||2 ||6 ||14 ||- ||- ||- ||- ||-

|145 ||24 ||12 ||36 ||224 ||2 ||1 ||0 ||1 ||6

Trophées et honneurs personnels 
Association de hockey de la Côte du Pacifique
 1923 : nommé dans la  d'étoiles
 1924 : nommé dans la  d'étoiles
Western Canada Hockey League
 1925 : nommé dans la  d'étoiles
 1925 : remporte la Coupe Stanley avec les Cougars de Victoria

Notes et références 

Naissance en mars 1894
Joueur canadien de hockey sur glace
Joueur des Blackhawks de Chicago
Joueur des Cougars de Détroit
Joueur des Reds de Providence (Can-Am)
Joueur des Canadiens de Montréal
Joueur des Pirates de Pittsburgh (LNH)
Joueur des Quakers de Philadelphie
Joueur des Yellowjackets de Pittsburgh
Joueur des Tecumsehs de London
Joueur des Shamrocks de Pittsburgh
Joueur des Metropolitans de Seattle
Champion de la Coupe Stanley
Décès en octobre 1964
Défenseur de hockey sur glace
Décès à 70 ans